Laar ist der Name folgender Orte:

 Laar (Grafschaft Bentheim), Gemeinde im Landkreis Grafschaft Bentheim in Niedersachsen
 Laar (Duisburg), Stadtteil von Duisburg in Nordrhein-Westfalen
 Laar (Herford), Stadtteil von Herford in Nordrhein-Westfalen
 Laar (Niederkrüchten), Gemeindeteil von Niederkrüchten im Kreis Viersen in Nordrhein-Westfalen
 Laar (Zierenberg), Stadtteil von Zierenberg im Landkreis Kassel in Hessen

Laar steht für:
 Schloss Laar, Schloss im Zierenberger Stadtteil Laar, Hessen

Laar ist der Familienname folgender Personen:
 Laar (Adelsgeschlecht), niedersächsisches Adelsgeschlecht
 Augusta Laar (* 1955), deutsche Künstlerin
 Clemens Laar (1906–1960), deutscher Schriftsteller
 Conrad Peter Laar (1853–1929), deutscher Chemiker
 Dennis van de Laar (* 1994), niederländischer Automobilrennfahrer
 Getter Laar (* 1989), estnische Fußballspielerin
 Jan Hendrik van de Laar (1807–1874), niederländischer Genremaler
 Johannes van Laar (1860–1938), niederländischer Chemiker
 Kalle Laar (* 1955), deutscher Musiker und Performancekünstler
 Louis van de Laar (1921–2004), niederländischer Politiker (KVP)
 Mart Laar (* 1960), estnischer Politiker und Historiker
 Ulrike Laar (1824–1881), deutsche Genre- und Porträtmalerin

Siehe auch:
 Lahr (Begriffsklärung)
 Laer (Begriffsklärung)